Tacht-i Rustam oder Tacht-e Rostam (persisch für ‚Thron von Rostam‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Tacht-i Rustam (Samangan), Feuertempel bei Aibak, Provinz Samangan, Afghanistan
 Tacht-i Rustam (Kabul), Feuertempel bei Chehel Setoun in Kabul, Afghanistan
 Tacht-i Rustam (Nimruz), Feuertempel in  Afghanistan
 Tacht-e Rustam (Farah), Feuertempel mit Zitadelle in Afghanistan
 Tacht-e Rostam (Balch), Feuertempel in Afghanistan
 Kuh-e Tacht-e Rostam, Berg in der Provinz Markazi, Iran